Hurt (Crane/Jacobs), een lied gezongen door Roy Hamilton, Bobby Vinton, Timi Yuro, The Manhattans
 Hurt (Christina Aguilera), een nummer van de Amerikaanse zangeres Christina Aguilera
 Hurt (Nine Inch Nails), een nummer van de Amerikaanse band Nine Inch Nails, onder andere gecoverd door Johnny Cash
 Hurt (T.I.), een nummer van de Amerikaanse rapper T.I.
 Hurt (band), een Amerikaanse band
 Hurt (2009), een film uit 2009
 Hurt (Virginia), een dorp in de VS